Jedlina kan syfta på följande platser:

Polen 

 Jedlina (ort i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat bieruńsko-lędziński,

Tjeckien 

 Fürstentanne, kulle, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar